Andrei Bărbulescu (1909-1987), footballeur roumain ;
 Ilie Bărbulescu (1957-2020), footballeur roumain.

Patronyme roumain